Il Roller Hockey Asia Cup 2007 è stata la 10ª edizione del Roller Hockey Asia Cup; la manifestazione venne disputata in India nella città di Calcutta dal 28 novembre al 1 dicembre 2007.
La competizione fu organizzata dall'Asia Confederation of Roller Sports.
Il torneo maschile fu vinto dalla nazionale di Macao per la 6ª volta nella sua storia.
Il torneo femminile fu vinto dalla nazionale indiana per la 1ª volta nella sua storia.

Torneo maschile

Nazionali partecipanti

Prima fase

Risultati

Classifica

Fase finale

Semifinali

Finale 3º e 4º posto

Finale 1º e 2º posto

Campioni

Torneo femminile

Nazionali partecipanti

Svolgimento del torneo

Risultati

Classifica

Campioni

Collegamenti esterni 
 
 Risultati su rinkhockey.net
 Risultati su rinkhockey.net

2007